Ленарт Облак (27 июня 1991) — биатлонист сборной Словении.

Биография 
Ленарт Облак родился 27 июня 1991 года.

Впервые Ленарт дебютировал на Кубке IBU во время сезона 2011-2012 на 4-м этапе, который проходил в Форни-Авольтри, что располагается в Италии, где спортсмен занял 50-е место в спринте. На следующий год, во время 2-го этапа Кубка IBU 2012—2013, проходящего в городе Бейтостолен (), что располагается в Норвегии, спортсмен занял 35 место в индивидуальной гонке.

В 2013 году Ленарт дебютировал на чемпионате мира среди юниоров где занял 50 место в индивидуальной гонке, 44 место в спринте и 32 место в пасьюте.

На кубке мира Ленарт 7 декабря 2012 года, где занял 97 место в спринте, и 18 место в эстафете.

На чемпионате Европы 2013 года в болгарском Банско в индивидуальной гонке спортсмен занял 52 место, 50 место спортсмену удалось взять в спринте, а его лучшим персональным результатом на этом чемпионате стало 37 место в гонке преследования.

Уже не соревнуется в кубке мира по биатлону больше.

Медальный зачёт 
Следующая таблица показывает результаты спортсмена на гонках такого уровня, как:
 Олимпийские игры;
 Кубки мира;
 Чемпионаты мира.
Ниже предоставлены пояснения к таблице:
 1-3 места: призовые и победные места;
 Топ 10: попадания в первую десятку по результатам гонки (включая победы и подиумы);
 Старты: количество гонок, в которых спортсмен стартовал;
 Финиши: количество гонок, в которых спортсмен стартовал, но не финишировал

Примечания

Ссылки 

Биатлонисты Словении